

Personnalités 
Casper peut désigner :
 Casper (422-487), un ajaw de la ville maya de Palenque ;
 Casper, un surnom de Casper Van Dien (né en 1968), acteur et producteur américain ;
 Casper (né en 1982), un rappeur allemand.

 Bernhard Casper (1931-2022), philosophe
 Billy Casper (1931-2015), golfeur américain ;
 Drew Casper (19?-), professeur américain de cinéma et de télévision ;
 Jimmy Casper (né en 1978), coureur cycliste français ;
 Johann Ludwig Casper (1796-1864), médecin allemand ;
 John H. Casper (né en 1943), astronaute américain.

Personnage de fiction 
 Casper le gentil fantôme, un personnage de dessins animés créé par les Famous Studios en 1945

Films et séries d'animation 
 Casper, film américain de Brad Silberling  sorti en 1995 ;
 Les Spectraculaires Nouvelles Aventures de Casper, série d'animation américaine diffusée en  1996 ;
 Casper, l'apprenti fantôme, film américain sorti en 1997 ;
 Casper et Wendy, film américain sorti en 1998 ;
 Casper : Le Nouveau Défi, film  d'animation américain sorti en 2000 ;
 Casper : L'École de la peur, série d'animation diffusée de 2009 à 2012.

Jeux vidéo 
 Casper, sorti en 1996 sur Windows et Mac.
 Casper, sorti en 1996 sur Super Nintendo.
 Casper, sorti en 1996 sur Super Famicom.
 Casper, développé par Interplay, sorti en 1996 sur Saturn, 3DO et PlayStation.
 Casper, développé par Nastume, sorti en 1996 sur Game Boy.
 Casper, sorti en 1997 sur Windows.
 Casper, sorti en 2000 sur Game Boy Color.
 Casper : Friends Around the World, sorti en 2000 sur PlayStation.
 Casper: Spirit Dimensions, sorti en 2001 sur PlayStation 2 et GameCube.
 Casper, sorti en 2002 sur Game Boy Advance.
 Casper : L'École de la peur - La Terrifiante Journée de sport, sorti en 2009 sur Nintendo DS et Wii.
 Casper à l'école des fantômes : Chahut dans la classe, sorti en 2009 sur Nintendo DS.

Autres 
Casper peut aussi désigner :
 Casper, une ville dans le Wyoming ;
 Casper, une marque turque d'ordinateurs et de téléphone ;
 Casper, le nom de code d'un logiciel espion utilisé par des services secrets ;
 Casper, une marque de skateboard, nommée ainsi en l'honneur du personnage ;
 Casper, un chat populaire ;
 Casper, une cryptomonnaie ;
 La Casper, crossover urbain du constructeur automobile sud-coréen Hyundai produit à partir de 2021.

Voir aussi 
 Prix Casper, l'ancienne dénomination du prix littéraire Aurora
 Casper Sleep (ou simplement Casper), une entreprise américaine de commerce en ligne , qui vend des produits associés au sommeil